Воскресеновский сельсовет — название муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

Россия 
 Воскресеновский сельсовет — в Михайловском районе Амурской области.
 Воскресеновский сельсовет — в Лиманском районе Астраханской области.
 Воскресеновский сельсовет — в Пензенском районе Пензенской области.

Украина 
 Воскресеновский сельский совет — в Васильковском районе Днепропетровской области.